Aijolt Kloosterboer, Nederlands burgemeester
 Christon Kloosterboer, Nederlands singer-songwriter
 Klaas Kloosterboer, Nederlands beeldend kunstenaar
 Tjaart Kloosterboer, Nederlands schaatscoach